

Cypr 
 Neo Chorio – wieś w dystrykcie Nikozja;
 Neo Chorio – wieś w dystrykcie Pafos.